Chum Saeng (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Sawan, Thailanda, cu o populație de 67.489 de locuitori și o suprafață de 716,762 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 131 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Sawan